Бег на 300 метров — дисциплина, являющаяся спринтерской дистанцией в лёгкой атлетике. Является нестандартной дистанцией (наряду с бегом на 50 и 150 метров).
Редко проводится на крупных международных соревнованиях.
От спортсменов как и в беге на 400 метров требуются хорошие спринтерские качества, а также скоростная выносливость. Проводится в летнем (на открытом стадионе) и зимнем (в легкоатлетическом стадионе) сезонах.

Топ 25 
 + = расстояние до 400 метров
 i = в помещении
 A = зависимость от высоты
 OT = негабаритная дорожка (> 200 м в окружности)

Мужчины 
 Данные от 2017.

Примечание 
Ниже приведен список равных или превосходящих время 31.88:

 Уэйд ван Никерк время 31.03 (2016), 31.04+ (2016) and 31.63 (2015).
 Лашон Мерритт время 31.23 (2016), 31.30 (2009), 31.31 (2006), 31.53 (2015), 31.68+ (2007).
 Майкл Дуэйн Джо́нсон время 31.55+ (1995), 31.56 (1994), 31.64+ (1996), 31.66+ (1999), 31.72 (1993).
 Роберто Эрнандес время в 31.69 (1990).
 Айзек Макуала время в 31.77 (2018).
 Уоринер, Джереми время 31.72 (2008).

Женщины 
 Данные на Июнь 2019.

Примечание 
Ниже приведен список равных или превосходящих время 35.90:
 Кох, Марита время 34.66+ (1984).
 Кратохвилова, Ярмила время 35.06+ (1983).
 Шона Миллер время 35.45 i (2018), 35.71 i (2017).
 Ольга Брызгина время 35.47+ (1988).
 Кэти Смоллвуд-Кук время 35.51 (1983), 35.8+ (HT) (1982).
 Светлана Гончаренко время 35.69 I (ot) (1999).
 Саня Ричардс-Росс время 35.83+ (2006).

Примечание 

Бег на короткие дистанции
Дисциплины лёгкой атлетики